Clayton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clayton Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 03001131
 Clayton Historic District (New York), NRHP-Nr. 85002368
 Clayton Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 10000314